Ча́ша может означать:
 Чаша — предмет посуды глубокой формы.
 Чаша — созвездие южного полушария неба.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Чаша — деревня в Клецком районе Минской области.
Россия
 Чаша — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Чаша — деревня в Викуловском районе Тюменской области.

Персоналии 
 Чаша, Иван Яковлевич (1918—1977) — советский военный и государственный деятель, генерал-майор.

См. также 
 Чашка (значения)
 Чаша государева заздравная
 Чаши